A Primeira Divisão de 1958-59 foi a 25.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Nesta edição o número de equipas participantes foi 14, sendo o FC Porto o vencedor do campeonato. Foi o quinto título do clube.

Os 14 clubes participantes

Classificação

Calendário

Melhores Marcadores
José Águas, futebolista português de origem angolana, jogador do Sport Lisboa e Benfica, foi o melhor marcador da época, tendo marcado 26 golos.

Promoções e despromoções 1959/1960

Despromovidos à Segunda Divisão 1959/1960
 Barreirense
 Caldas
 Torreense
Promovidos à Primeira Divisão 1959/1960
 Atlético
 Boavista
 Leixões

Campeão

Ligações externas 
 
 

Futebol de 1959 em Portugal
Futebol de 1958 em Portugal
1958–59